Риас () — глубоко вдающийся в сушу морской залив с извилистой береговой линией. Обычно образуется из-за затопления морем устья речной долины или низовьев в гористой прибрежной зоне. Риасы обычно постепенно сужаются, переходя в речную долину, и иногда могут разветвляться. Их донный профиль медленно понижается в сторону прибрежной зоны, в отличие от норвежских фиордов.

Риасы типичны для юго-западной Ирландии и северо-западной Испании.

Примечания 

Русловедение
Заливы
Океанические и прибрежные формы рельефа